

Persone
 Antonio Bogoni (1957) – ex calciatore italiano
 Giuseppe Bogoni (1907-1982) – politico e antifascista italiano

Altro
 Fiera dei Bogoni – manifestazione a Sant'Andrea, frazione di Badia Calavena, nella provincia di Verona